El diseño multimedia es una profesión cuya actividad consiste en producir contenido para comunicaciones audiovisuales en donde el receptor puede llegar a interactuar con el mismo. El contenido audiovisual puede llegar a estar destinado para transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados o simplemente de forma recreativa. Dicho diseñador de profesión suele llamarse "Diseñador Multimedial".
Dentro del campo profesional "Multimedia" puede llegar a entenderse como la presentación de un producto comercial o una obra artística a través de múltiples plataformas.

El diseño multimedia puede ser comparado directamente con diseño audiovisual.
En donde "diseñador multimedia" esta orientado a contenido multiplataforma y "diseñador audiovisual" tiene algunos conceptos levemente inclinados al protocolo televisivo.

En la era del Siglo XXI la tecnológica avanza de formas antes inimaginables, permitiendo de manera constante nuevas formas de expresarse, sea a través de la televisión, marquesinas públicas, terminales interactivas en centros comerciales, o bien, las redes sociales que agrupan posibilidades de conectarse casi desde cualquier dispositivo que permita una conexión a Internet.
Dado el crecimiento veloz y masivo en el intercambio de información, la demanda de diseñadores es mayor que nunca, particularmente a causa del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de prestar atención a los factores humanos que escapan a la competencia de los ingenieros que las desarrollan.

La rama de diseño multimedia no es muy distante al diseño gráfico cuyas raíces son las mismas como así también el objetivo final. En un ambiente de desarrollo laboral pueden combinarse para trabajar en conjunto ambas profesiones representando un grupo de trabajo en donde el producto de un diseñador gráfico puede animarse a través de un diseñador multimedial. Es necesario remarcar que un diseñador multimedial puede sustituir a un diseñador gráfico, pero un diseñador gráfico no puede sustituir a un diseñador multimedial.

Diseño multimedia puede abarcar las siguientes ramas:
Diseño Gráfico, Desarrollo Web y Mobile, Producción y Realización Audiovisual, Posproducción de Sonido y Musicalización, Modelado y Animación Digital 3D, Efectos Visuales, Marketing Digital, Publicidad.